Anderson Silva puede referirse a:
 Anderson Silva de França, futbolista hispanobrasileño.
 Anderson Silva (peleador), deportista brasileño de artes marciales mixtas.